8436 Leucopsis – asteroide della fascia principale
 Leucopsis (botanica) – genere di piantea appartenenti alla famiglia delle Asteraceae